Diocesi di San Juan Bautista de las Misiones – diocesi del Paraguay.
Diocesi di San Juan de la Maguana – diocesi della Repubblica Dominicana.
Diocesi di San Juan de los Lagos – diocesi messicana.

Pagine correlate 
Arcidiocesi di San Juan